Příjmení Torres nosí více významných osobností:

 Alexandre Torres (* 1966) – bývalý brazilský fotbalista a reprezentant
 Alfredo Torres (1931–2022) – mexický fotbalista
 Barbarito Torres (* 1956) – kubánský hudebník
 Carlos Alberto Torres (1944–2016) – brazilský fotbalista
 Dara Torresová (* 1967) – americká plavkyně
 Diego Torres (* 1971) – argentinský zpěvák
 Eve Torres (* 1984) – americká wrestlerka
 Fernando Torres (* 1984) – španělský fotbalista a reprezentant
 Ferrán Torres (* 2000) – španělský fotbalista
 Gina Torres (* 1969) – americká herečka
 José Augusto Torres (1938–2010) – portugalský fotbalista
 Ludovico de Torres (1552–1609) – italský římskokatolický kněz, kardinál a arcibiskup Monreale
 Luis de Torres (?–1493) – španělský cestovatel
 Luis Váez de Torres (1565–1610) – portugalský mořeplavec a objevitel Torresova průlivu ve španělských službách
 Pau Torres (* 1997) – španělský fotbalista
 Roberto Torres (* 1972) – paraguayský fotbalista
 Tico Torres (* 1953) – americký bubeník skupiny Bon Jovi

Externí odkazy